, musicien russe,
  (1993- ), joueur russe de football,
  (1983- ), joueur russe de football,
 Roman Romanenko (1971- ), cosmonaute, fils de Iouri Romanenko,
 Tetyana Romanenko, footballeuse ukrainienne,
  (1926 – 2010), sportif ukrainien,
  (1987- ), footballeur russe,
 , footballeur ukrainien,
  (1977- ), footballeur ukrainien,
 Iouri Romanenko (1944- ), cosmonaute soviétique

Patronyme russe
Patronyme ukrainien